Les Dacentrurinae sont une sous-famille de dinosaures ornithischiens stégosauridés.

Liste des genres 
Selon  :
 genre  Dacentrurus Lucas, 1902
 genre  Miragaia Mateus , 2009

Liens externes

Notes et références

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Stegosauridae

Stegosauria
Taxon fossile décrit en 1993